

Presentación previa 
Pablo Cuevas fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Borna Ćorić derrotó en la final a Rogério Dutra Silva.

Cabezas de serie 

 ' Borna Ćorić (Campeón)
  Marcel Granollers (Cuartos de final)
  João Souza (Primera ronda)
  Taro Daniel (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Alejandro González ''(Segunda ronda)
  André Ghem ''(Segunda ronda)
  Máximo González ''(Cuartos de final, retiro)
  Nicolas Kicker ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Barranquilla 2015